Гарант-Инвест — российская финансово-промышленная группа, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности, а также в области девелопмента и управления коммерческой недвижимостью.

Деятельность корпорации 
ФПК «Гарант-Инвест» через АО „Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»“ владеет и управляет современными торговыми и многофункциональными центрами в Москве и реализует девелоперские проекты. В портфель компании входят московские ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», сеть районных торговых центров «Смолл». В настоящее время компания фокусируется на покупке торговых центров и их редевелопменте. В состав ФПК «Гарант-Инвест» входит более 20 предприятий. Штат сотрудников — более 1000 человек. В собственности ФПК — 19 объектов недвижимости, в том числе 12 торговых центров с общей посещаемостью 36,7 млн человек в год.

Крупнейшие проекты

КБ «Гарант-Инвест» 
Коммерческий банк, основан в 1993 году. Занят персональным обслуживанием частных и корпоративных клиентов. Входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ), является участником Системы страхования вкладов, а также членом саморегулируемой организации «Национальная ассоциация организаций участников фондового рынка» (СРО НАУФОР). Имеются награды в банковской сфере, в том числе трижды — Национальной банковской премии. КБ «Гарант-Инвест» включен в реестр ФТС России на право выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов. Является уполномоченным Банком Минэкономразвития России «О предоставлении субсидий из Федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным МСП в период с 2019 по 2024 годы по льготной ставке, согласно постановлению Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018г».

АО „Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»“ 
Компания, работающая в сфере девелопмента и редевелопмента коммерческой недвижимости Москвы. Владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве, общая посещаемость которых составляет 36,7 миллионов человек в год. В портфель входят: ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», сеть районных торговых центров «Смолл». Ценные бумаги торгуются на Московской бирже, компания имеет кредитный рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА.

ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» 
Девелоперская компания. Реализует и управляет девелоперскими проектами, выполняет функции Заказчика. Компания выступает партнером, инвестором и соинвестором в коммерческих проектах в Москве и регионах России.

Объекты портфеля АО „Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»“

Торговый комплекс «Галерея Аэропорт» 
Современный торговый комплекс в Москве, в котором расположено более 70 магазинов, 8 ресторанов и кафе. Является победителем различных конкурсов, в том числе «Лучший торговый центр России», «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства в Москве» и «Лучший действующий торговый центр».

Торгово-деловой комплекс (ТДК) «Тульский» 
Современный многофункциональный комплекс в Москве, объединяющий офисный центр класса «А», торговую галерею, рестораны, кафе, event-зону. В ТДК «Тульский» размещаются российские штаб-квартиры компаний Panasonic, LEDVANСЕ, Infobip, Elliott Group, De Fonceca, Э-КОМ. ТДК «Тульский» является победителем рейтинга РСТЦ в номинации «Mixed-Use».

Торгово-развлекательный комплекс «Москворечье» 
Современный торговый комплекс в Москве. В 3-этажном комплексе расположены 90 магазинов, 15 ресторанов и кафе, супермаркет и семейный развлекательный центр.
 
Победитель CRE Awards в номинации «Лучший Торговый центр России».

Торговый центр «Ритейл Парк» 
Первый в России торговый центр формата Retail Park, основные площади которого занимают крупные гипермаркеты. В торговом центре расположены магазины брендов АШАН, OBI, Adidas, Sport Point, Familia, Столплит ХОУМ, McDonalds, KFC, BURGER KING, ILPatio, KARI. В состав комплекса также входит детский центр «Парк Чудес». Победитель городского конкурса «Лучший торговый центр Москвы», обладатель профессиональных наград.

ТЦ «Коломенский» 
Современный районный торговый центр у станции м. Коломенская, обеспечивающий жителей ближайших районов товарами и услугами повседневного спроса.

Торгово-ресторанный комплекс «Пражский Град» 
Специализированный торговый центр с ресторанным комплексом у станции м. Пражская. В торговом центре представлены 6 различных концепций питания, летняя терраса, а также супермаркет.

Сеть районных торговых центров «Смолл» 
Сеть небольших торговых центров с единым брендом, представляющих возможность приобрести все необходимое в комфортных условиях рядом с домом. В районных торговых центрах размещаются супермаркет, рестораны и кафе, аптека, дом быта, химчистка, магазины косметики, парфюмерии, бытовой химии, салоны сотовой связи и различные услуги.

ТРК «Перово молл» 
Семейный торгово-развлекательный комплекс, приобретенный АО «Коммерческая недвижимость», ФПК «Гарант-Инвест» в 2017 году и прошедший реновацию в начале 2018 года.

Собственники и руководство 
Основатель, основной акционер и президент — Панфилов Алексей Юрьевич.

Социальная деятельность 
Деятельность ФПК «Гарант-Инвест» интегрирована в социально-культурную жизнь Москвы. Обеспечивается регулярная поддержка ветеранов войны и труда, реализация детских социальных и образовательных программ, организация досуга жителей города, улучшение окружающей среды, поддержка значимых событий в области культуры и искусства, развитие спорта. Проводятся социально-общественные и благотворительные мероприятия. У ФПК «Гарант-Инвест» имеются благодарности мэра Москвы, почетные грамоты Московской городской Думы, награды префектур административных округов Москвы, а также профессиональных сообществ и общественных организаций.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФПК «Гарант-Инвест»
 Коммерческий банк «Гарант-Инвест»
 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
 Представлен Отчет компании «Гарант-Инвест» об устойчивом развитии за 2019 год
 ФПК «Гарант-Инвест» сообщила о полном погашении четвертого выпуска облигаций
 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение 7 выпуска биржевых облигаций
 Компания «Гарант-Инвест» объявила о выплате 420 млн рублей по своим облигациям

Компании России